Das Premier Limited Overs Tournament 2012/13 war die 21. Saison des nationalen One-Day-Cricket-Wettbewerbes in Sri Lanka. Das Turnier wurde zwischen dem 9. Dezember 2012 und 12. Januar 2013 ausgetragen. Im Finale konnte sich der Ragama Cricket Club gegen den Singhalese Sports Club mit 4 Wickets durchsetzen.

Format 
Die 20 Mannschaften wurden in zwei Divisionen mit je zehn Teams aufgeteilt, in der jeweils jeder gegen jeden ein Mal spielt. Für einen Sieg erhielt ein Team vier Punkte. Sollte kein Ergebnis erreicht werden und das Spiel in einem Remis enden bekommen beide Mannschaften zwei Punkte. Die zwei Gruppenersten einer jeden Division qualifizierten sich für das Halbfinale, dessen Gewinner den Sieger des Turniers ermittelten.

Gruppenphase

Gruppe A 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Gruppe B 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

Sri-lankische Cricket-Saison 2012/13
Premier Limited Overs Tournament